Le terme Faribault est un patronyme de famille d'origine française. Ce terme peut se référer à :

Personnalités 
 Alexander Faribault, propriétaire d'un comptoir américain de commerce de la fourrure et législateur territorial.
 E.R. Faribault, un géologue canadien ayant dirigé plusieurs expéditions géologiques au Canada.
 George-Barthélemy Faribault (1789–1866), archéologue canadien.
 Jean-Baptiste Faribault (1775–1860), commerçant américain de fourrure.
 Joseph-Édouard Faribault (1773–1859), notaire et politicien du Bas-Canada.
 Marcel Faribault (1908–1972), notaire canadien, homme d'affaires et administrateur.

Toponymes

Faribault (Minnesota), une ville américaine comportant le siège du comté de Rice, dans l’État du Minnesota.
 Comté de Faribault, comté situé au Minnesota, aux États-Unis.

Lac Faribault, un plan d'eau douce du territoire non organisé de Rivière-Koksoak, au Nunavik, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec.
 Faribault (canton), un canton canadien de l'est du Québec, situé dans la Matane (municipalité régionale de comté), dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec.
Rivière Faribault, un affluent de la rivière Chibougamau coulant dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), en Jamésie, au Nord-du-Québec, au Québec.

Autres 

 Minnesota Faribault County Courthouse, palais de justice de la ville de Faribault, au Minnesota, aux États-Unis.
 Alexander Faribault House, dans la ville de Faribault, au Minnesota, aux États-Unis.
 Faribault Woolen Mills, dans la ville de Faribault, au Minnesota, aux États-Unis.
 Faribault Daily News, un journal de la ville de Faribault, au Minnesota, aux États-Unis.
 USS Faribault (AK-179), un navire cargo de catégorie Alamosa, acquis par le U.S. Navy au cours des derniers mois de la Seconde guerre mondiale (1939-1945).

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme